Porquera steht für:
 Porquera (Ourense), Gemeinde in der Provinz Ourense, Spanien
 Porquera del Butrón, Ort in der Provinz Burgos, Spanien
 Porquera de los Infantes, Ort in der Provinz Palencia, Spanien
 Porquera de Santullán, Ort in der Provinz Palencia, Spanien